Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф (; известный просто как Мухаммед Дейф, или Абу Халид; род. 1960, 1963 или 1965, Хан-Юнис, сектор Газа) — палестинский террорист, с 1996 года — командующий военным крылом исламистской организации ХАМАС, признанной в ряде стран террористической организацией. В Израиле Дейф считается одним из самых опасных террористов, лично планировавшим многочисленные теракты против мирных граждан.

Биография 
Был учеником Яхйи Аяша; занял пост главы Бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» после гибели предшественника, Салаха Шехаде.

После смерти Аяша под руководством Дейфа ХАМАС провёл серию терактов. Также Дейф ответственен за похищения израильских солдат, наибольшую известность из которых приобрело .

После серии терактов в 1996 году, когда за неделю погибло  граждан, Дейф ушёл в подполье, и многие считали, что он находится в Египте. Но через два года, из-за тяжёлого состояния, в котором находились палестинские боевые организации после ликвидации многих их лидеров, Дейфу пришлось вновь заняться подготовкой терактов из сектора Газа.

Израильские спецслужбы семь раз предпринимали попытки его ликвидации, но Дейфу каждый раз удавалось избежать гибели. В 2002 году, в результате прямого попадания ракеты в его автомобиль, Дейф потерял глаз и руку. В 2006 году, в результате израильской атаки на дом, где проходило совещание лидеров ХАМАС, по неподтверждённым сведениям, его парализовало.

Израильские спецслужбы считают, что нападение на израильских военных в районе КПП «Суфа» и «Керем-Шалом», похищение военнослужащего Гилада Шалита в июне 2006 года были спланированы Мохаммадом Дейфом. Он продолжает оставаться фактическим лидером боевого крыла ХАМАСа, а его влияние возросло после ликвидации Ахмеда Джабари израильскими военными осенью 2012 года.

19 августа 2014 года израильская авиация сбросила  (по тонне) на дом некого Ахмеда Ясина Далу в секторе Газа в котором предположительно находился Дейф и одна из его жен (), их дочь () и сын (). В ночь на 21 августа, палестинское информационное агентство в Газе опубликовало медицинскую справку, согласно которой Дейф, его жена и сын умерли в больнице «Шифа» после израильского удара. ХАМАС отрицает эту информацию.

Примечания

Ссылки 
 Змеиная голова ХАМАСа (полное досье на Дейфа)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1960 году
Члены ХАМАС
Википедия:Биографии современников